Stati Uniti d'America
Iron River – città della Contea di Iron, Michigan
Iron River – township della Contea di Iron, Michigan
Iron River – villaggio della Contea di Bayfield, Wisconsin